Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Пем Шрайвер з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Мануела Малєєва (півфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Лорі Макніл (1-ше коло)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Катарина Малеєва (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Dallas Draw

1988
Тур WTA 1988